Breno, een plaats in Italië
Breno (Alto Malcantone), een plaats en voormalige gemeente in Zwitserland
Breno Vinicius Rodrigues Borges, een Braziliaanse voetballer